Boavista Futebol Clube da Praia steht für:
 Boavista Porto, Porto, Portugal
 Boavista Futebol Clube da Praia, kapverdischer Fußballverein
 Boavista Futebol Clube Timor-Leste, osttimoresischer Fußballverein